Теракт в Лондоне в 2017 году:
 Теракт на Вестминстерском мосту (22 марта 2017 года)
 Инцидент на Лондонском мосту (3 июня 2017 года)

См. также 
  — теракты, произошедшие в Лондоне в другие годы